Lammert ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Lammert (* 1969), deutscher Politologe
 Eckhard Lammert (* 1971), deutscher Molekularbiologe und Biochemiker
 Edmund Lammert (1847–1921), deutscher Klassischer Philologe
 Erich Lammert (1912–1997), deutscher Heimatforscher und Volkskundler der Banater Schwaben sowie Arzt
 Frank Lammert (* 1965), deutscher Mediziner 
 Friedrich Lammert (1890–1956), deutscher Historiker und Altphilologe
 Gottfried Lammert (1827–1893), deutscher Arzt, Heimatforscher und Medizinhistoriker, Bezirksarzt in Regensburg
 Luise Lammert (1887–1946), deutsche Meteorologin
 Mark Lammert (* 1960), deutscher Maler und Zeichner
 Matthias Lammert (* 1968), deutscher Landespolitiker (Rheinland-Pfalz, CDU)
 Minna Lammert (1852–1921), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Norbert Lammert (* 1948), deutscher Politiker (CDU) und ehemaliger Bundestagspräsident
 Petra Lammert (* 1984), deutsche Leichtathletin
 Will Lammert (1892–1957), deutscher Bildhauer

Siehe auch:

 Lambert (Name)
 Will-Lammert-Preis